Николай Доброхотов:
 Доброхотов, Николай Николаевич (1889—1963) — учёный-металлург, академик АН УССР (1939).
 Доброхотов, Николай Фёдорович (1879—1938) — революционный и политический деятель.
 См. также 
 Николай (Доброхотов) (в миру Никифор Васильевич Доброхотов; 1811—1857) — епископ Тамбовский и Шацкий в 1841—1857 годах.